Це перелік відомих науково-фантастичних конвенцій.

Список

Примітки 

Списки фантастики
Конвенції фантастики